Franz Exner kan syfta på:

 Franz Exner (filosof)
 Franz Exner (fysiker)
 Franz Exner (jurist)